Epoicotheriidae es una familia extinta de pangolines, mamíferos insectívoros endémicos de América del Norte que vivieron desde el Eoceno al Oligoceno, hace entre 55,4 y 33,9 millones de años aproximadamente.Los epoicotéridos eran animales altamente especializados que eran convergentes con los topos dorados de África en la estructura de sus cráneos y patas delanteras, y que habrían tenido un estilo de vida similar, viviendo en madrigueras subterráneas.

Taxonomía
Epoicotheriidae fue nombrado por Simpson en (1927). Fue asignado a Palaeanodonta por Rose (1978) y Carroll (1988).

Clasificación
 Familia: †Epoicotheriidae (Simpson, 1927)
 Género: †Alocodontulum (Rose, 1978)
 †Alocodontulum atopum (Rose, 1977)
 Género: †Auroratherium (Tong & Wang, 1997)
 †Auroratherium sinense (Tong & Wang, 1997)
 Género: †Dipassalus (Rose, 1991)
 †Dipassalus oryctes (Rose, 1991)
 Género: †Pentapassalus (Gazin, 1952)
 †Pentapassalus pearcei (Gazin, 1952)
 †Pentapassalus woodi (Guthrie, 1967)
 Género: †Tubulodon (Jepsen, 1932)
 †Tubulodon taylori (Jepsen, 1932)
 Subfamilia: †Epoicotheriinae (Simpson, 1927)
 Género: †Epoicotherium (Simpson, 1927)
 †Epoicotherium unicum (Douglass, 1905)
 Género: †Molaetherium (Storch & Rummel, 1999)
 †Molaetherium heissigi (Storch & Rummel, 1999)
 Género: †Tetrapassalus (Simpson, 1959)
 †Tetrapassalus mckennai (Simpson, 1959)
 †Tetrapassalus proius (West, 1973)
 Género: †Xenocranium (Colbert, 1942)
 †Xenocranium pileorivale (Colbert, 1942)

Filogenia
Las relaciones filogenéticas de Epoicotheriidae son mostradas en el cladograma presentado a continuación:

Referencias

Pholidota (animal)
Mamíferos extintos de América del Norte
Mamíferos del Eoceno
Mamíferos del Oligoceno
Mirmecófagos